Eco, fenomen acústic.
 Eco de llum, fenomen òptic.
 Eco, nimfa de la mitologia grega.
 Umberto Eco, filòsof i escriptor italià.
 Eco, és la moneda futura dels membres de la CEDEAO prevista per al 2020.

ECO també és un acrònim que es pot referir a:

 Empresa de Comunicaciones Orbitales, empresa del Grup Televisa;
 Encyclopaedia of Chess Openings, "Enciclopèdia d'Obertures d'Escacs".